Koivukarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koivukarit (ö i Björneborg), Satakunta, 
 Koivukarit (ö i Raumo), Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar